Татлер — английское слово , означающее «болтун».

Фамилия 
 Брайан Татлер () — создатель группы Diamond Head.

Названия 
 Татлер (журнал) — один из первых неновостных журналов (1709-1711), издание Джозефа Аддисона и Ричарда Стила
 Tatler — современный британский журнал о мире гламура